Плисе́цкий — фамилия еврейского происхождения, женская форма — . Известные носители:

 Плисецкий, Азарий Михайлович (род. 1937) — артист балета, балетмейстер-постановщик и педагог, сын М. Э. Плисецкого.
 Плисецкий, Александр Михайлович (1931—1985) — артист балета, балетмейстер-постановщик и педагог, сын М. Э. Плисецкого, отец А. А. Плисецкой.
 Плисецкий, Герман Борисович (1931—1992) — поэт и переводчик, отец Д. Г. Плисецкого.
 Плисецкий, Дмитрий Германович (род. 1952) — шахматист и шахматный журналист, сын Г. Б. Плисецкого.
 Плисецкий, Евгений Леонидович (род. 1951) — экономикогеограф.
 
 Плисецкий, Михаил Эммануилович (1899—1938) — советский государственный деятель, супруг Р. М. Мессерер-Плисецкой, отец Майи, Александра и Азария Плисецких.